Села:
 Розсохувате — Луганська область, Марківський район
 Розсохувате — Сумська область, Охтирський район
 Розсохувате — Харківська область, Золочівський район
 Розсохувате — Харківська область, Ізюмський район

Див. також 
 Розсохувата